Docety è una piattaforma di e-learning e formazione a distanza. La piattaforma consente di usufruire di consulenze 1 a 1, partecipare a seminari, gestire un calendario di lezioni private faccia a faccia e consultare videocorsi.

Storia 
Docety è stata lanciata nell’ottobre 2018 da Nicola Palmieri, Mario Palladino (conosciuti su YouTube come Redez e Synergo del canale Quei Due Sul Server) e Michele Forlante. Il lancio è stato preceduto da una presentazione video del progetto su YouTube, redatta dai co-fondatori Nicola e Mario sul loro canale, che preannunciava la campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd, per finanziare il progetto stesso.

La campagna ha consentito a Docety di raccogliere circa  da circa 360 soci, sforando il target massimo di  e raggiungendo un overfunding del +680% rispetto all’obiettivo minimo di . Gli investitori principali di Docety comprendevano UP srl (società dell'acceleratore di startup Nana Bianca co-fondato da Paolo Barberis), Marco Montemagno, 3Labs srl (editore del magazine Tom’s Hardware Italia) e la società di consulenza Crabiz.

Nel 2020, viene annunciato il lancio di Docety Journal, semestrale gratuito online diretto da Francesco Toniolo, Antonello Fabio Caterino, Nicola Palmieri e Maria Virginia Matteo. La rivista propone novità riguardanti il mondo della didattica a distanza, della digitalizzazione accademica e di nuove tendenze della sottocultura Internet.

Corsi 
I corsi erogati da Docety comprende diverse categorie: elettronica, business, marketing, fotografia, videomaking, musica, lingue straniere. I corsi sono organizzati in: videocorsi, lezioni private, prenotabili consultando i calendari dei coach; seminari, con un numero di iscritti massimo di 50 persone, nei quali i partecipanti possono interagire con docente e utenti in tempo reale. I corsi sono accessibili tramite crediti, acquistabili in pacchetti, direttamente sulla piattaforma.

I coach vengono selezionati e forniscono certificazioni, tramite la consulenza del centro di ricerca europeo Lo Stilo di Fileta, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Iniziative 
In concomitanza alla dichiarazione dello stato di emergenza in Italia dovuto alla pandemia di COVID-19, Docety ha annunciato la disponibilità gratuita, su richiesta, dei propri servizi per gli enti pubblici e privati coinvolti nell'emergenza. I target individuati sono stati gli enti amministrativi e i servizi di soccorso, per la fornitura di seminari dedicati alla gestione della pandemia, oltre a università, laboratori e centri di ricerca, per l'erogazione di corsi formativi e videolezioni online, con la possibilità di stipulare tra ente e azienda protocolli di intesa per l'erogatore di crediti formativi (CFU o ECTS).

Ad ottobre 2020, Docety ha annunciato il lancio di MyDocety, iniziativa con la quale viene reso disponibile alla vendita un pacchetto di servizi della piattaforma in white-label, acquistabile da aziende e imprese per erogare internamente gli stessi servizi di Docety, specifici per il business o l'iniziativa di divulgazione.

Note

Voci correlate 
 E-learning
 Nicola Palmieri

Collegamenti esterni 
 

E-learning